Holgate – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Holgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Holgate – miejscowość w Ohio (USA)